Wilhelm Schadow ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Schadow (1788–1862), deutscher Maler
 Wilhelm Schadow (Politiker) (1871–1937), deutscher Politiker (SPD)